Sand (Frankrijk), een gemeente in de Franse regio Elzas
Sand (Nord-Odal), een plaats in de Noorse gemeente Nord-Odal
Sand (Suldal), een plaats in de Noorse gemeente Suldal
Sand (Schotland), een dorp in Schotland
Sand (Umeå), een plaats in de Zweedse gemeente Umeå
Sand (2000), een Amerikaanse dramafilm uit 2000 
Sand (Balthazar), een album van de Belgische groep Balthazar